MINDY2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 15-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 621 амінокислот, а молекулярна маса — 67 106.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, тіолових протеаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як убіквітинування білків, альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 15

Цистеїнові протеази